Kristall peut désigner :
 Kristall, le quatrième module et le troisième ajout majeur à la station spatiale Mir.
 Z. Kristall., l'abrégé de Zeitschrift für Kristallographie.

Sport 
 Kristall Berdsk, un club de hockey sur glace de Berdsk dans l'oblast de Novossibirsk en Russie ;
 Kristall Saratov, un club de hockey sur glace de Saratov en Russie ;
 Kristall Elektrostal, un club de hockey sur glace d'Elektrostal, dans l'oblast de Moscou, en Russie ;
 FK Kristall Smolensk, un ancien club russe de football.